Incubus est le mot anglais pour incube, un démon mâle qui est censé prendre corps pour abuser sexuellement d'une femme endormie. Il peut désigner :

Musique 
 Incubus, un groupe de rock californien.
 Incubus (maintenant appelé Opprobrium), un groupe de death metal originaire de Louisiane aux États-Unis.
 Incubus, un groupe de thrash metal originaire de Floride aux États-Unis dont certains membres ont joué dans Morbid Angel, Nocturnus et Hallows Eve.
 Incubus, le titre d'une chanson du groupe de J-rock Acid Black Cherry.
 Incubus, le titre d'une chanson du groupe de power metal Amberian Dawn.
 Incubus, le batteur du groupe colombien Inquisition

Cinéma 
 Incubus, un film américain réalisé par Leslie Stevens, sorti en 1966.
 Incubus, un film canadien réalisé par John Hough, sorti en 1981.
 Incubus, un film américain réalisé par Jesús Franco, sorti en 2002.
 Incubus, un film britannique réalisé par Anya Camilleri, sorti en 2005.

Voir aussi